

Honoraire  

Honoraire peut désigner :
 honoraire, un adjectif, qui a un titre sans en avoir la fonction ou les obligations.

Honoraires 

Honoraires peut désigner :
 honoraires, une rétribution versée à un membre d'une profession libérale ou à un travailleur autonome en échange de ses services.